Гран-при Сан-Марино 1982 года — четвёртый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1982 года. Прошёл на  Автодроме имени Дино Феррари в Имоле, Италия. Соревнования состоялись 25 апреля 1982 года и невольно стали кульминацией противостояния FISA и FOCA. Команды, объединившиеся в FOCA, бойкотировали гонку.

Квалификация

Гонка 

|}

 Первый подиум для Микеле Альборето.
 20-й поул для двигателей и команды Renault, 70-й подиум для Tyrrell.

См. также 
 Конфликт FISA и FOCA

Ссылки 
 
 
 
 Статистика гонки на сайте статистики турниров ФИА
 

Гран-при Сан-Марино
Скандалы в Формуле-1